Mérat ist der Name von:

 Albert Mérat (1840–1909), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Jérémy Mérat (* 1988), französischer Volleyballspieler
Siehe auch
 Merad